Елена Матусовская:
 Матусовская, Елена Константиновна — российский концертмейстер и музыкальный педагог, заслуженная артистка Российской Федерации.
 Матусовская, Елена Михайловна (1945—1979) — советский искусствовед-американист, поэтесса, дочь М. Л. Матусовского.